Synagoga Chóralna w Kiszyniowie
 Synagoga szklarzy w Kiszyniowie
 Synagoga w Kiszyniowie (ul. Rabbi Ţirilson)